VSSB steht für:
 Verein zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen
 Verband Schweizerischer Schloss- und Beschlägefabrikanten

Abkürzung